206. Infanterie-Division steht für:

 206. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich), Großverband der Preußischen Armee im Ersten Weltkrieg
 206. Infanterie-Division (Wehrmacht), militärischer Großverband der deutschen Wehrmacht

Siehe auch:
 206. Division